Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 1960.

Moški

20 km posamično 

1960
Športi Zimskih olimpijskih iger 1960